Farringdon – villaggio e parrocchia civile iniglese della contea del Devon
 Farringdon – Londra
 Farringdon –villaggio e parrocchia civile iniglese della contea dell'Hampshire
 Farringdon – Sunderland
 Farringdon – stazione della metropolitana di Londra